Департамент Сан-Педро  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 2150 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 75037 против 71037 человек в 2001 году, что составило рост на 5,6%. Плотность населения — 34,9 чел./км².

Административный центр — Сан-Педро-де-Жужуй.

География 
Департамент расположен на юге провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментами Ледесма и Валье-Гранде
 на востоке — с департаментом Санта-Барбара
 на юге — с провинцией Сальта
 на юго-западе — с департаментом Эль-Кармен
 на западе — с департаментом Пальпала
 на юго-западе — с департаментом Доктор-Мануэль-Бельграно

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:
Сан-Педро-де-Жужуй
Аррайяналь
Росарио-де-Рио-Гранде
Ла-Есперанса
Ла-Мендьета
Родеито

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй